El Qingdao Jonoon Football Club (xinès simplificat: 青岛 中 能, xinès tradicional: 青岛 中 能, pinyin: Qīngdǎo Zhongneng, conegut com a Hai, Niu o els Bulls mar) és un club de futbol professional de la Xina, amb seu a Qingdao, que juga a la Superlliga xinesa. Fundada com Shandong Econòmic i Comerç de la Comissió de Futbol el 1990, el club va canviar el seu nom a Qingdao Hainiu i va esdevenir el primer club professional a Qingdao el 31 de desembre del 1993. El 16 de novembre del 2002, després de vèncer al seu últim rival Liaoning Bird 2-0, el club va guanyar el seu primer trofeu important: la Copa FA xinesa l'any 2002. Després de la temporada 2004, el club va ser comprat pel Grup de Qingdao Jonoon, i va canviar al seu nom actual. Qingdao Jonoon és un dels equips de futbol més destacats i un dels 12 membres fundadors de la Superlliga xinesa.

Enllaços externs 
 Web oficial

Clubs de futbol de la República Popular de la Xina